La principessa splendente (When the World Shook) – romanzo fantastico del 1919 di Henry Rider Haggard
  – serie fantascientifica manga creata da Reiko Shimizu
  – film di animazione del 2013 diretto da Isao Takahata